Rairema oder Rai-Rema steht für:

 Rairema (Lequitura), eine osttimoresische Aldeia im Suco Lequitura, Gemeinde Aileu
 Rairema (Liurai), eine osttimoresische Aldeia im Suco Liurai, Gemeinde Aileu
 Rairema (Ort), ein osttimoresischer Ort im Suco Liurai, Gemeinde Aileu